Чарльз Га́рольд Дэ́вис (; 1856—1933) — американский художник-пейзажист.

Биография 
Чарльз Гарольд Дэвис родился 7 января 1856 года в Эймсбери, штат Массачусетс. Ученик школы Бостонского музея изящных искусств, в 1880-м он уехал в Париж. Проучившись в Академии Жюлиана у Жюля Лефевра и Гюстава Буланже, он отправился в Барбизон, где, по традиции, писал много пейзажей в лесу Фонтенбло.

В 1890 году Дэвис вернулся в США и поселился в Мистике, штат Коннектикут. В своих работах он перешёл к импрессионизму, занявшись облачными пейзажами, благодаря которым приобрёл большую известность. В конце концов он стал ведущей фигурой художественной колонии, возникшей в Мистике, и в 1913-м основал Ассоциацию мистического искусства.

В 1906 году Дэвис стал действительным членом Национальной академии дизайна. Он получил множество наград, в том числе серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже в 1889 году.

Скончался 5 августа 1933 года в Нью-Лондоне, штат Коннектикут.

Наследие 
Работы художника представлены в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Галерее Коркоран в Вашингтоне, в Пенсильванской академии изящных искусств в Филадельфия и в Бостонском музее изящных искусств.

Примечания

Ссылки 
 Extensive biography . Magazine Antiques, 1995.
 Davis, Charles Howard. Enciclopædia Britannica (11-е изд.). — Cambridge University Press, 1911. — Vol. 7. — P. 866.
 Twelve exhibition catalogs  // CONTENTdm Title.

Художники-пейзажисты США
Члены Национальной академии дизайна